Vlasov ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Власов):

 Aleksander Grigorevič Vlasov, sovjetski general.
 Aleksander Vasiljevič Vlasov (?—1971), sovjetski general.
 Anatolij Aleksandrovič Vlasov (1908—1975), ruski fizik.
 Andrej Andrejevič Vlasov (1901—1946), sovjetski general (leta 1942 stopil v službo Nemcev - "Vlasovci").
 Nikolaj Mihajlovič Vlasov, sovjetski general.
 Vladimir Fedorovič Vlasov, sovjetski general.
 Trofim Leontevič Vlasov(1900—1941), sovjetski general. 
 Vasilij Efimovič Vlasov, sovjetski general.
 Vladimir Nikolajevič Vlasov, sovjetski general.